«Мо́лния» — российская компания-ретейлер, один из наиболее узнаваемых брендов на Южном Урале в Магнитогорске, Миассе, Копейске, Снежинске, Кыштыме, Южноуральске и Коркино.

Торговая сеть «Молния» — признанный горожанами лидер рынка продуктовой розницы по товарообороту в Челябинске. Занимает среднюю ценовую нишу и является единственным местным мультиформатным брендом среди Челябинских продуктовых сетей, имея: магазин у дома («Молния-Экспресс»), супермаркет, гипермаркет. Форматы разнятся ассортиментом, площадью торгового зала, набором сервисов, количеством и функциями сотрудников.

Собственники 
Основной собственник — Дмитрий Бухарин.

История 
В 1995 году было приобретено в собственность помещение, а 25 декабря 1996 года — открылся первый в городе магазин самообслуживания.

5 августа 1998 года на ул. Радонежской открылся первый магазин «Молнии» формата Cash & Carry. Спустя ещё один год, в 2001 году, руководство компании решило отойти от мелкооптовой торговли и провести репозиционирование «Молнии» как магазина, работающего в формате розничного гипермаркета.

Начиная с 2001 года, в Челябинске стали открываться новые магазины «Молния»: в каждом районе города и в некоторых городах Челябинской области. В итоге из двух магазинов «Молния» превратилась в крупнейшую по товарообороту розничную сеть Южного Урала.

С 2006 года компания помимо гипермаркетов и супермаркетов «Молния» стала развивать новый формат — магазины «Молния Экспресс», работающие по типу «магазин у дома».

Деятельность 
Сегодня торговая компания «Молния» признана экспертами лидером рынка продуктовой розницы по товарообороту в Челябинске. «Молния» уже давно перестала быть обыкновенной сетью магазинов — это один из наиболее узнаваемых брендов на Южном Урале

Также есть и собственное производство компании «Молния».

Показатели деятельности 
На сегодняшний день в состав компании входят 12 магазинов в 8 городах Челябинской области.

Компания «Молния» имеет собственный распределительный центр, площадь которого составляет 18 000 кв. м.

Количество сотрудников торговой сети более 4000 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании розничной торговли России
Торговые сети России
Экономика Челябинска